Event Horizon kan syfta på:

Event Horizon (film) – en brittisk-amerikansk science fiction-skräckfilm från 1997
Händelsehorisont (skulptur) – en storskalig installation av den brittiske konstnären Antony Gormley, på engelska "Event Horizon"
Event Horizon Telescope